Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 71 dans le monde.

 Routes fédérales 71 et 71n en Allemagne
 Route 71 en Ontario, Canada
 Route 71 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 U.S. Route 71 aux États-Unis
 Interstate 71 aux États-Unis
 Route européenne 71
 Route principale 71 en Finlande
  dans certains départements, en France
 Route provinciale 71 à Madagascar
 Route I/71 en Slovaquie
  dans certains pays